Class peut désigner :

Patronymes 
 Heinrich Class (1868-1953) était un homme politique allemand ;
  (1935-2017), chanteur portoricain ;
  (1963-), patineuse de vitesse américaine.

Cinéma 
 Class, film américain réalisé par Lewis John Carlino, sorti en 1983 ;
 Class 1984, film canado-américain réalisé par Mark L. Lester, sorti en 1982 ; 
 Class of 1999, film américain réalisé par Mark L. Lester, sorti en 1990, suite de Class 1984 ;
 Class of 2001, film américain réalisé par de Spiro Razatos, sorti en 1994, suite de Class 1984 et Class of 1999 ;
 Class Reunion, film américain réalisé par Michael Miller, sorti en 1982 ;
 Cutting Class, film américain réalisé par Rospo Pallenberg, sorti en 1989.
 Class, court métrage de thriller humoristique américain réalisé par Enzo Cellucci et Ash McNair, sorti en 2021.

Télévision 
 Class of'61,  téléfilm américain réalisé par Gregory Hoblit diffusé en 1993 ;
 Class,  série télévisée britannique créée par Patrick Ness, diffusée en 2016 ;
 Deadly Class,  série télévisée américaine créée par Rick Rememder et Miles Orion Fieldsott, diffusée en 2019 ;
 Itaewon Class,  série télévisée sud-coréenne, diffusée en 2020.

Musique

Groupe 
 Class Action, groupe américain de disco, actif de 1978 à 1983 ; 
 Gym Class Heroes,  groupe américain de rap rock, actif depuis 1997 ;
 Middle Class, groupe américain de punk rock et d'hardcore, actif de 1977 à 1982 et de 2010 à 2011 ;
 Middle Class Rut,  groupe américain de rock alternatif, actif de 2006 à 2015 ;
 Stereotypical Working Class,  groupe français de rock, actif en 1999 ;
 World Class Wreckin' Cru,  groupe  américain de hip-hop, actif de 1983 à 1986 ;
 Lower Class Brats, groupe américain de punk rock, actif depuis 1995.

Album et chanson 
 1st Class,  album de Large Professor, sorti en 2002 ;
 Class of '55,  album de Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison et Carl Perkins, sorti en 1986 ;
 Country Class,  album de Jerry Lee Lewis, sorti en 1976 ;
 Different Class,  album du groupe Pulp, sorti en 1995 
 Lower Class Crucifixion, album du groupe The Unseen, sorti en 1997
 Stained Class, album du groupe Judas Priest, sorti en 1978 ;
 Working Class Hero, chanson de John Lennon, sorti en 1970.

Informatique 
 CLASS, crack informatique actif de 1997 à 2004 ;
 class, format de fichier du  langage de programmation Java.
 Base Class Library, bibliothèque standard créée par Microsoft ;
 Microsoft Foundation Class Library, logiciel de Microsoft ;
 USB video device class, protocole de gestion informatique.

Jeu vidéo 
 Champion's World Class Soccer, jeu vidéo de football sorti en 1994 ;
 World Class Leader Board, jeu vidéo de golf sorti en 1987.

Sports 
 First-class cricket, variante du sport collectif le cricket ;
 First Class van Eeckelghem, cheval de saut d'obstacles ;
 French Rowing Class, association sportive d'aviron ;
 Senior CLASS Award, récompense sportive décernée au meilleur étudiant-athlète senior.

Transport

Aérien 
 Air Class Líneas Aéreas, compagnie aérienne uruguayenne.

Automobile 
 Chrysler E-Class, voiture Chrysler commercialisée en 1983 ;
 High Class Racing, écurie danoise de sport automobile, active entre 1989 et 2004.

Chemin de fer

Nautisme 
 Class America, jauge de course de voiliers ;
 Class America F1, voilier ;
 First Class 7.5, classe de voiliers ;
 First Class 8, voilier ;
 Grand class, navires de croisière.

Autres 
 Master Class, pièce de théâtre américaine de Terrence McNally, créée en 1995 ;
 Race & Class, journal britannique créé en 1959 ;
 private first class, terme de l'armée américaine ;
 World Class Manufacturing, management.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre